Серге́й Анато́льевич Кузнецо́в (род. 23 ноября 1956, Омск) — российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2003).

Биография 
Родился 23 ноября 1956 года в Омске.

В 1978 году окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС и начал служить в Санкт-Петербургском театре комедии имени Н. П. Акимова.

С 1978 года — актёр Театра Комедии им. Акимова. Затем он несколько раз уходил из этого театра, работал в Молодом театре (1982—1985), Ленинградском Государственном театре имени Ленинского комсомола (1986—1993), в Театре на Литейном, Театре Ленсовета и Театре «Русская антреприза».

Играл и в других театрах Санкт-Петербурга — в Ленкоме, Театре на Литейном, Театре Ленсовета.

В кино Сергей Кузнецов дебютировал в 1990 году, но активно сниматься начал с 2000 года, сыграв более 60-ти ролей.

В 1995 году вернулся в труппу Театра Комедии.

На Санкт-Петербургском Пятом канале вёл передачу «Песенки нашего двора».

Заслуженный артист Российской Федерации (2003).

Театральные работы

Театр комедии им. Акимова 
 «Мой вишнёвый садик» А. Слаповского — Васенька (реж. Т. Казакова, 1996)
 «Трудные люди» И. Бар-Йосефа — Саймон (реж. Т. Казакова, 1996)
 «Клавир для начинающих карьеру» М. Салтыкова-Щедрина — Набойкин (реж. Т. Казакова, 1997)
 «Страсти по Мольеру» М. Булгакова — Клеонт (реж. В. Крамер, 1997)
 «Влюблённые» К. Гольдони — Фульдженцио (реж. Т. Казакова, 1998)
 «Деревенская жена» У. Уичерли — Спаркиш (реж. Т. Казакова, 2000)
 «Виндзорские проказницы» У. Шекспира — Форд (реж. Д. Саркисов, 2002)
 «Слишком женатый таксист» Р. Куни — Смит (реж. Р. Самгин, 2004)

Ленинградский театр имени Ленинского комсомола (1986—1993) 
 «Процесс» Э. Манна по сценарию фильма «Нюрнбергский процесс» — Официант (постановка Г. Егорова, реж. В. Ветрогонов, 1986)
 «Сказки Маршака» — Грач (постановка Г. Егорова, реж. Н. Березин, М. Уржумцев, 1986)
 «Стойкий оловянный солдатик», опера-феерия С. Баневича и Н. Денисова — Чертёнок (1986, постановка Г. Егорова)
 «Тамада» А. Галина — Четвериков, жених (постановка Г. Егорова, реж. И. Стручкова, В. Тыкке, 1987)
 «Овод», рок-мюзикл А. Колкера и А. Яковлева — Горбун (постановка Г. Егорова, реж. В. Тыкке, 1988)

Другие театры 
 «Сидеть, лежать, любить» (антреприза, 2000)
 «Месье сутенёр» (антреприза, 2001)
 «Люди древнейших профессий» (реж. В. Михельсон / антреприза, 2005)
 «Папа в паутине, или Слишком женатый таксист-2» (реж. В. Никитенко / «Театр на Литейном», 2006)

Фильмография

Роли в кино 
 1990 — Ленинград. Ноябрь
 1990 — Маскарад — Шприх
 2000—2001 — Чёрная комната
 2000—2005 — Убойная сила — Вадонский
 2000—2001 — Агентство НЛС — Анатолий Сергеевич Трошнев
 2000—2004 — Вовочка — однополчанин
 2001 — Эмигрантка или Борода в очках и бородавочник
 2001 — Тайны следствия-1 — Владимир Петрович Краев
 2001 — Улицы разбитых фонарей 3 — Виктор Сергеевич Халилов «Хал»
 2002 — Агентство «Золотая пуля» — полковник
 2002—2003 — Агентство НЛС — 2 — Гудвин
 2002 — Пейзаж с убийством — хозяин
 2003 — Улицы разбитых фонарей 5 — Виктор Сергеевич Халилов «Хал»
 2004 — Агент национальной безопасности 5 — Калюжный, директор «Интерхимфарма»
 2004 — Агентство 2 — Седой
 2004 — Агентство НЛС-2 — Анатолий Сергеевич Трошнев
 2004 — Лопухи
 2004 — Ментовские войны-1 — Борис Аркадьевич Крюков, генерал ФСБ
 2005 — Братва — начальник ГУВД Колбаскин
 2005 — Брежнев
 2005 — Ментовские войны-2 — Борис Аркадьевич Крюков, генерал ФСБ
 2005 — Одна тень на двоих — картёжник
 2005 — Подлинная история поручика Ржевского — Лев Николаевич Панин
 2005 — Семья — Тромбон
 2005 — Убойная сила-6 — Задонский
 2005—2006 — Песенки моего двора — Сергеич
 2006 — Большие девочки — Роберт
 2006 — Ментовские войны 3 — Борис Аркадьевич Крюков, генерал ФСБ
 2006 — Мечта — агент
 2006 — Последний день актрисы Марыськиной — Владлен Сергеевич, актёр в роли Фирса
 2006 — Сонька Золотая Ручка — Агеев, купец
 2007 — Улицы разбитых фонарей 8 — Виктор Сергеевич Халилов
 2007 — Безмолвный свидетель-2 — Илья
 2007—наст. время — Дюжина правосудия — Аркадий Романович Варычев
 2007 — Закон мышеловки — продюсер, сосед Вадима
 2007 — Литейный 4 — Лесков
 2007 — Срочно требуется Дед Мороз — Сергей, адвокат Анатолия
 2008 — Короли игры — Евгений Викторович Матросов, муж-гуляка
 2008 — Предприниматель — полковник
 2009 — Ещё не вечер — Вадим Сосновский, актёр
 2009 — Морские дьяволы 3 — Давид Яковлевич Дубровин (Додик)
 2009 — Правило лабиринта
 2009 — И один в поле воин — полковник
 2009—2010 — Слово женщине — Владимир Романович, продюсер
 2010 — Гаишники — Потапов, полковник
 2010 — Гончие 3 — Коротнюк
 2010 — Сонька. Продолжение легенды — Агеев
 2011 — Врача вызвали? — Николай Николаевич Логинов
 2011 — Литейный 5 — Борис Фёдорович Баринов
 2012 — Бездна — Денис Павлович Сидоренко, генерал
 2012—2013 — Чужой район 2 — Виктор Степанович, начальник ЖЭКа
 2012 — Время Синдбада — Виктор Сергеевич
 2012 — Литейный 7 — Мазаев
 2012 — Личные обстоятельства — Ефим Яковлевич, выпускающий редактор теленовостей
 2012 — Подземный переход — Валентин Гаврилович
 2012 — ППС-2 — Прохоров, прораб
 2012 — Ржавчина — Иван Степанович Замятин
 2012 — Хмуров — Илья Николаевич Фомин, кандидат в депутаты
 2012 — Шоковая терапия — Сорокин
 2013 — Хуторянин — Сергей Иванович Байков, начальник УВД, генерал-майор
 2013 — Чужой район-3 — Виктор Степанович, начальник ЖЭКа
 2014 — Ленинград 46 — Иван Иванович Скороспелов, начальник отдела министерства
 2015 — Высокие ставки — Георгий Александрович Игнатевич, отец Филиппа, чиновник
 2015 — Такая работа — Константин Павлович Самарин, отец Ольги
 2016 — Консультант — Антон Григорьевич Дмитрук, первый секретарь горкома партии
 2016 — Так поступает женщина — Иван Семёнович, управляющий банком
 2016 — Шаман. Новая угроза — адвокат
 2017 — Алмазный эндшпиль — Николай Павлович Хрящевский, криминальный бизнесмен
 2018 — Мельник — Михаил Бобровский (Бобёр), барыга
 2020 — Адмиралы района — Валентин Максимович Евсеев, депутат ЗакС
 2020 — Маша — Гарь

Озвучка отечественных мультфильмов 
 2003 — Смешарики — Кар-Карыч (серия «Принц для Нюши»)

Примечания

Ссылки 
 https://alexandrinsky.ru/o-teatre/truppa/kuznetsov-sergey-anatolevich/
 https://spb.aif.ru/culture/event/134898 
 https://ptj.spb.ru/people/kuznezov-sergej/

Актёры по алфавиту
Актёры СССР
Актёры России
Актёры XX века
Актёры XXI века
Выпускники ГИТИСа
Актёры озвучивания России
Актёры озвучивания СССР
Актёры театра СССР
Актёры театра России
Заслуженные артисты Российской Федерации
Телеведущие Пятого канала (Россия)